Quinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gebhard Quinger (1919–2012), deutscher Bauernfunktionär
 Heinz Quinger (1930–2000), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer